Termenul suspensie se poate referi la:
suspensie de autovehicul
suspensie de tanc
suspensie în chimie
suspensie de amortizare 
suspensie de telescop
 (în exprimare) întrerupere a șirului gândirii și al comunicării și care în scris este marcată prin puncte de suspensie.